Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di calcio a 5 femminile italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di hockey su ghiaccio italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di pallacanestro in carrozzina italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di rugby a 15 femminile italiano
 Serie A 2015-2016 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano